Lemmen ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Lemmen (1865–1916), belgischer Maler
 Thomas Lemmen (* 1962), deutscher römisch-katholischer Theologe